Martin Thau ist der Name folgender Personen:

* Martin Thau (Turner) (Martin Hansen Thau; 1887–1979), dänischer Turner 
 Martin Thau (Drehbuchautor) (* 1954), deutscher Drehbuchautor